Le tournoi de tennis de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1973 se dispute du 3 au .

Janet Young remporte le simple dames. En finale, elle bat Kazuko Sawamatsu.

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Saison 1973 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1973
Brisbane
Tennis en Australie en 1973
Tennis en décembre 1973